

Biografia 

Il principe ereditario Frederik è nato al Rigshospitalet, l'ospedale universitario di Copenaghen, il 26 maggio 1968, dall'allora principessa Margherita, figlia maggiore di Federico IX ed erede presunta al trono danese, e dal conte francese Henri de Laborde de Monpezat. Al momento della sua nascita, suo nonno materno era sul trono di Danimarca e il suo bisnonno matrilineare era sul trono di Svezia. 

Fu battezzato il 24 giugno 1968, nella chiesa di Holmen, a Copenaghen. 

Fu chiamato Federico per suo nonno materno, il re Federico IX, continuando la tradizione reale danese dell'erede apparente chiamato Federico o Cristiano. I suoi secondi nomi onorano il nonno paterno, André de Laborde de Monpezat; suo padre, il principe Henrik; e il suo bisnonno materno, Cristiano X. I padrini di Federico erano sua zia materna, la regina degli Elleni; suo zio paterno, il conte Etienne de Laborde de Monpezat; i suoi parenti estesi, il principe Georg di Danimarca e la granduchessa del Lussemburgo Giuseppina Carlotta; e gli amici dei suoi genitori, il barone Christian de Watteville-Berckheim e Birgitta Juel Hillingsø. 

Divenne principe ereditario di Danimarca quando sua madre salì al trono come Margherita II il 14 gennaio 1972. 

L'unico fratello del principe ereditario Federico, è il più giovane principe Gioacchino di Danimarca.

Istruzione e servizio militare 
Il principe ha frequentato la scuola elementare alla Krebs' Skole dal 1974 al 1981, dal 1974 al 1976 come studente privato al Palazzo di Amalienborg e dalla classe terza alla Krebs' Skole. Nel periodo 1982-1983 ha frequentato l'École des Roches in Normandia, Francia. Nel 1986 si è diplomato alla Scuola Superiore Øregaard Gymnasium.

Ha studiato all'Università di Harvard nel 1992-1993 sotto il nome di Frederik Henriksen, frequentando i corsi di scienze politiche. In seguito gli fu assegnata una posizione per tre mesi nella missione ONU danese a New York nel 1994. Ha conseguito la laurea di Scienze Politiche all'Università di Aarhus nel febbraio 1995. Federico fu in seguito nominato Primo segretario all'Ambasciata Danese a Parigi dall'ottobre 1998 all'ottobre 1999.

Ha completato gli studi militari, principalmente come sommozzatore (danese: Frømand, "uomo rana") nelle forze speciali navali danesi.Nel periodo dal 2001 al 2002 ha terminato l'addestramento al Collegio Reale di Difesa Danese. È rimasto attivo nel campo della difesa, e nel periodo 2002-2003 è stato ufficiale al Comando di Difesa della Danimarca, e dal 2003 professore nell'Istituto di Strategia al Collegio Reale di Difesa Danese. Nell'aprile 2004 è stato nominato comandante della marina, colonnello luogotenente nell'esercito e colonnello luogotenente nelle forze aeree.

Matrimonio e discendenza 
Il principe ereditario Frederik di Danimarca ha incontrato Mary Donaldson, consulente di marketing australiana, al pub "Slip Inn" durante i Giochi della XXVII Olimpiade il 16 settembre 2000 a Sydney. Hanno condotto una relazione a distanza tenendosi in contatto tramite telefono, e-mail e lettere, mentre il principe Frederik si recava spesso a farle visita in Australia. Mary e Frederik sono stati fotografati nel corso del 2003 in varie escursioni private in Danimarca.

Nella seduta del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 2003 la regina Margherita II ha dato il suo consenso al matrimonio dell'erede al trono con Mary Donaldson. Il matrimonio si è tenuto il 14 maggio 2004 alla Cattedrale di Copenaghen, nella capitale danese.

Il 25 aprile 2005 la corte reale danese ha annunciato che la Principessa era incinta del primo figlio, e il 15 ottobre 2005 è nato il bambino: come tradizione della Casa Reale, in cui gli eredi al trono si chiamano Federico o Cristiano, il neonato è stato battezzato Christian Valdemar Henri John il 21 gennaio 2006.

Il 26 ottobre 2006 la corte reale ha annunciato che la principessa era di nuovo incinta del secondo figlio. Il 21 aprile 2007 è nata una bambina, la prima principessa danese dal 1946. È stata battezzata il 1º luglio 2007 con il nome di Isabella Henrietta Ingrid Margrethe.

Il 6 agosto 2010 la corte reale ha annunciato che la principessa era di nuovo incinta e attendeva due gemelli. L'8 gennaio, la principessa ereditaria ha dato alla luce un maschio (che Frederik scherzando ha chiamato Elvis, essendo nato lo stesso giorno del "Re del Rock and Roll") ed una femmina. I nomi sono stati ufficializzati al battesimo che si è tenuto alla Holmens Kirke a Copenaghen il 14 aprile. Essi sono Vincent Frederik Minik Alexander e Josephine Sophia Ivalo Mathilde.

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze danesi

Onorificenze straniere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Studenti dell'Università di Harvard
Federico
Federico
Federico
Federico